47-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе Русской императорской армии.

Штаб дивизии: Саратов. Входила в 16-й армейский корпус.

История дивизии 

Дивизия - активная участница Наступления Юго-Западного фронта 1916 г.

К январю 1918 года дивизия с приданной артиллерийской бригадой, находившиеся в составе 16-го армейского корпуса 8-й армии, были украинизированы. Приказано считать расформированной с 12 января 1918 года.

Состав дивизии 

 1-я бригада (Саратов)
 185-й пехотный Башкадыкларский полк
 186-й пехотный Асландузский полк
 2-я бригада (Саратов)
 187-й пехотный Аварский полк
 188-й пехотный Карсский полк
 47-я артиллерийская бригада (Москва)

Командование дивизии

Начальники дивизии 

 09.07.1910 — 01.04.1917 — генерал-майор (с 17.10.1910 генерал-лейтенант) Болотов, Владимир Васильевич
 12.04.1917 — 25.08.1917 — генерал-майор граф Каменский, Сергей Николаевич

Начальники штаба дивизии 

 21.06.1905 — 08.12.1905 — полковник Бицютко, Константин Яковлевич
 08.12.1905 — 14.02.1907 — полковник Калачов, Николай Христофорович
 21.07.1910 — 26.01.1911 — полковник Дубинин, Роман Иванович
 05.02.1911 — 16.08.1912 — полковник Потапов, Алексей Степанович
 25.08.1912 — 13.11.1914 — полковник Яблонский, Андрей Николаевич
 10.09.1915 — 09.08.1916 — и. д. полковник Ковалевский, Михаил Владимирович
 25.04.1917 — 12.09.1917 — и. д. подполковник Медведев, Александр Павлович
12.09.1917 — хх.хх.хххх — полковник Генбачев, Владимир Иосифович

Командиры 1-й бригады 
После начала Первой мировой войны в дивизии была оставлена должность только одного бригадного командира, именовавшегося командиром бригады 47-й пехотной дивизии.
 12.06.1910 — 08.06.1913 — генерал-майор Михайлов, Иван Александрович
 08.06.1913 — 29.07.1914 — генерал-майор Сымон, Антон Петрович

Командиры 2-й бригады 

 25.06.1910 — 07.04.1916 — генерал-майор Рябков, Павел Петрович

Командиры 47-й артиллерийской бригады 

 01.08.1910 — 24.07.1912 — генерал-майор Гаас-де-Грюненвальд, Владимир Александрович
 03.08.1912 — 12.05.1916 — генерал-майор Абашидзе, Константин Георгиевич
03.06.1916 — хх.хх.хххх — генерал-майор Шлегель, Владимир Людвигович
 после 25.09.1917 — хх.хх.хххх — полковник Годило-Годлевский, Александр Елеазарович

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1863 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году